La nazionale di pallacanestro francese Under-16, è una selezione giovanile della nazionale francese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità francese di età non superiore ai 16 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-16 

1971 - 7°
1973 - 7°
1975 - 15°
1977 - 6°
1981 - 10°

1983 - 7°
1985 - 12°
1987 - 5°
1989 - 8°
1993 - 7°

1995 - 6°
1997 - 4°
1999 - 4°
2001 - 5°
2003 - 5°

2004 -  1°
2005 -  2°
2006 - 5°
2007 - 6°
2008 - 4°

2009 - 7°
2010 - 6°
2011 - 4°
2012 -  2°
2013 - 5°

2014 -  1°
2015 - 5°
2016 - 6°
2017 -  1°
2018 - 4°

2015 -  2°

Collegamenti esterni 
 

Francia
Under 16